Wendig lautet der Familienname folgender Personen:

 Chuck Wendig, US-amerikanischer Autor
 Friedrich Wendig (1921–2005), deutscher Politiker